Stati Uniti d'America
 Elkton – città della Contea di Brookings, Dakota del Sud
 Elkton – capoluogo della Contea di Todd, Kentucky
 Elkton – capoluogo della Contea di Cecil, Maryland
 Elkton – villaggio della Contea di Huron, Michigan
 Elkton – città della Contea di Mower, Minnesota
 Elkton – città della Contea di Douglas, Oregon
 Elkton – città della Contea di Giles, Tennessee
 Elkton – città della Contea di Rockingham, Virginia
 West Elkton – villaggio della Contea di Preble, Ohio